Görbersdorf bezeichnet:

 Görbersdorf (Oederan), Ortsteil der Stadt Oederan in Sachsen
  Görbersdorf (bei Waldenburg in Schlesien), heute eine Ortschaft in der Gemeinde Mieroszów, Polen, siehe Sokołowsko